Het seizoen 2001/02 van de Belgische Vierde Klasse ging van start op 31 augustus 2001 en eindigde op 2 juni 2002. 

RUS Tournaisienne won in Vierde Klasse A, K. Berchem Sport won in Vierde Klasse B, Excelsior Veldwezelt won in Vierde Klasse C en R. Entente Dison-Verviers won in Vierde Klasse D.

Naamswijzigingen
 Standaard Wetteren kreeg de koninklijke titel en werd K. Standaard Wetteren.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Derde Klasse voor de start van het seizoen:
 KSV Sottegem (rechtstreeks uit 3A)
 Standaard Wetteren (rechtstreeks uit 3A)
 UR Namur (rechtstreeks uit 3B)
 R. Sprimont Sports (rechtstreeks uit 3B)
 RRC Tournai (financiële problemen)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Eerste Provinciale voor de start van het seizoen:

Antwerpen
 KVK Waaslandia Burcht
 K. Berchem Sport

Brabant
 Tempo Overijse
 KSC Grimbergen

Limburg
 K. Maaseik FC
 Verbroedering Mechelen-aan-de-Maas (interprovinciale eindronde)

Oost-Vlaanderen
 FC Nieuwkerken
 WIK Eine

West-Vlaanderen
 KRC Waregem
 KEG Gistel (interprovinciale eindronde)

Noot: Doordat KSV Waregem opging in een fusie met Zultse VV, was er met KEG Gistel een bijkomende promovendus uit West-Vlaanderen.

Henegouwen
 URS du Centre

Luik
 R. Battice FC
 R. Spa FC (interprovinciale eindronde)

Luxemburg
 RCS Libramontois

Namen
 RJS Taminoise

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 RUS Tournaisienne (kampioen 4A)
 K. Berchem Sport (kampioen 4B)
 Excelsior Veldwezelt (kampioen 4C)
 R. Entente Dison-Verviers (kampioen 4D)
 R. Sprimont Sports (eindronde)
 TK Meldert (eindronde)
 R. Spa FC (eindronde)
 FC Nieuwkerken (eindronde)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Eerste Provinciale op het eind van het seizoen:
 SK Eernegem (rechtstreeks uit 4A)
 R. Stade Brainois (rechtstreeks uit 4A)
 KVK Ninove (rechtstreeks uit 4A)
 KFC Olympia Wilrijk (rechtstreeks uit 4B)
 SK Lombeek-Liedekerke (rechtstreeks uit 4B)
 KRC Boortmeerbeek (rechtstreeks uit 4B)
 K. Wezel Sport FC (rechtstreeks uit 4C)
 K. Maaseik FC (rechtstreeks uit 4C)
 KSK Bree (rechtstreeks uit 4C)
 US Beauraing 61 (rechtstreeks uit 4D)
 RFC Meux (rechtstreeks uit 4D)
 RCS Libramontois (rechtstreeks uit 4D)

Eindstand

Vierde Klasse A

Vierde Klasse B

Vierde Klasse C

Vierde Klasse D

Periodekampioenen

Vierde Klasse A
 Eerste periode: RUS Tournaisienne, 26 punten
 Tweede periode: K. Standaard Wetteren, 23 punten
 Derde periode: KRC Waregem, 20 punten

Vierde Klasse B
 Eerste periode: Eendracht Meldert, 23 punten
 Tweede periode: K. Berchem Sport, 23 punten
 Derde periode: FC Nieuwkerken, 22 punten

Vierde Klasse C
 Eerste periode: KVO Aarschot, 23 punten
 Tweede periode: Excelsior Veldwezelt, 24 punten
 Derde periode: FC Verbroedering Meerhout, 23 punten

Vierde Klasse D
 Eerste periode: R. Sprimont Sports, 24 punten
 Tweede periode: R. Entente Dison-Verviers, 30 punten
 Derde periode: R. Sprimont Sports, 22 punten

Eindronde voor promotie
De negen periodekampioenen en de hoogst gerangschikte aanvullende teams kwalificeerden zich voor de eindronde voor promotie. Vanaf ronde 2 kwamen er twee teams uit Derde Klasse bij. Via een knock-out systeem zouden uiteindelijk vier teams het tegen elkaar opnemen in de finale. De twee winnaars promoveerden naar en/of bleven in Derde Klasse.

Ronde 1
In de eerste ronde van de eindronde traden twaalf vierdeklassers aan, die aan elkaar gepaard werden. De zes winnaars van elk duel gingen door naar de volgende ronde.

Ronde 2
In de tweede ronde werden bij de zes winnaars van de eerste ronde KAC Olen en Racing Jet Wavre gevoegd, die elk 14e eindigden in Derde Klasse. De teams werden aan elkaar gepaard. De winnaars gingen door naar de finale.

Finale
De winnaars van beide duels promoveerden naar Derde Klasse.

Verliezersfinale
De verliezers van de finale speelden nog een verliezersfinale. De winnaar promoveerde naar Derde Klasse. FC Nieuwkerken promoveerde echter ook omdat er met KFC Turnhout en KFC Schoten twee bijkomende degradanten waren uit Derde Klasse.

Interprovinciale eindronde
De vier teams die op de 13e plaats eindigden, speelden een eindronde samen met zes eersteprovincialers. Dit gebeurde door een knock-out systeem.

Ronde 1
In de eerste ronde van de eindronde traden de vier vierdeklassers aan die aan elkaar gepaard werden. De winnaars van elk duel dwongen het behoud af. De verliezers gingen door naar de tweede ronde en namen het op tegen eersteprovincialers.

Ronde 2
In de tweede ronde werden er zes eersteprovincialers gevoegd. De winnaars van elk duel gingen naar de finale.

Finale
De winnaars van beide duels promoveerden naar/bleven in Vierde Klasse. De verliezers speelden nog een verliezersfinale.

Verliezersfinale
De winnaar promoveerde naar/bleef in Vierde Klasse.

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Vierde klasse voetbal België
Belgie 4